Городишна:

 Городишна (приток Виледи) — река в Архангельской области России.
 Городишна (приток Сухоны) — река в Вологодской области России.